Entre mujeres puede referirse a:
 La obra de teatro Entre mujeres (1988), de Santiago Moncada.
 La película Entre mujeres (2007), de Jon Kasdan.
 Mujeres que tienen sexo con mujeres